Die Qatar Airways Challenge 2006 fand vom 4. bis 9. Juli 2006 in der indischen Stadt Hyderabad statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 50. Das Preisgeld betrug 79.550 US-Dollar.
 
Vorjahressiegerin Rachael Grinham erreichte erneut das Finale, in dem sie auf die topgesetzte Nicol David traf. David gewann die Partie mit 4:9, 9:5, 9:0 und 9:0 und sicherte sich damit ihren elften Titel auf der World Tour. Ein Tag vor Beginn des Turniers zog die Weltranglistenführende Vanessa Atkinson ihre Teilnahme verletzungsbedingt zurück.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, davon waren acht Plätze für Qualifikantinnen vorgesehen. Die besten 16 Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2006
WSA World Tour 2005/06
Squashturnier in Indien
Sportveranstaltung in Hyderabad (Indien)